Westmalle bezeichnet:

 ein Dorf in der belgischen Gemeinde Malle, siehe Malle (Belgien)
 das dort befindliche Trappistenkloster Abdij van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, siehe Trappistenabtei Westmalle
 die zum Kloster gehörige Brauerei Brouwerij Westmalle, siehe Westmalle (Bier)